Spojení písmen S a T může mít různé významy:

ST 
 ST – kód ISO 3166-2 pro Svatý Tomáš a Princův ostrov
 CZ-ST – kód ISO 3166-2 pro Středočeský kraj
 bývalá SPZ okresu Strakonice
 SPZ chorvatského města Split
 zkratka stanice metra Staroměstská

St 
 Star Trek
 Stachelberg (dělostřelecká tvrz)

St. 
 stavědlo – stanoviště na železnici, kde jsou umístěny prostředky pro ovládání a kontrolu zabezpečovacího zařízení a ústřední přestavování výhybek a výkolejek

st 
 jihosotština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

st. 
 stavební parcela, zkratka používaná před parcelním číslem v katastrálních územích s dvěma samostatnými řadami číslování parcel

.st 
 .st – internetová doména nejvyššího řádu pro Svatý Tomáš a Princův ostrov